De paascyclus of paaskring is in het kerkelijk jaar de jaarlijks terugkerende cyclus van aan Pasen gerelateerde christelijke feestdagen. 

Voor de Paas- en pinksterdatum geldt, de vroegst mogelijke datum voor Pasen is 22 maart, en de uiterste datum is 25 april.
De paascyclus start op septuagesima, 63 dagen voor Pasen en eindigt 50 dagen na Pasen, op Pinksteren. De  paascyclus omvat onder andere de Veertigdagentijd, Goede Week,Pasen, het Paasoctaaf dit is de eerste week van Pasen, en de Paastijd, de acht zondagen van Pasen. 

De belangrijkste dagen van de Paascyclus - en daarna - zijn:

Pasen valt elk jaar op een andere datum, zie Paas- en Pinksterdatum.

Wetenswaardigheden
Het gezegde: 'Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen' betekent zoveel als: nooit!
Het gezegde: 'Als Pasen op een maandag valt' heeft diezelfde betekenis.

Zie ook
 Beda Venerabilis' paascyclus
 Paasvollemaan

veertigdagentijd
Pasen
Paastijd
Kerkelijk jaar